Shevyryov (ou Chevyriov) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1863-1887), révolutionnaire russe
Stephan Shevyryov (1806-1864), historien et poète russe
 (né en 1974), joueur russe de football

Homonymie de patronyme